

Sztuka 
 forma – w sztuce
 forma otwarta – w sztuce
 czysta forma
 forma muzyczna
 forma sonatowa
 forma cykliczna
 Forma – czasopismo literackie redagowane przez Karola Hillera i Stefana Wegnera
 Forma (zespół muzyczny)
 Kabaret Forma
 Wydawnictwo Forma

Matematyka 
 forma zdaniowa tożsamościowa
 forma zdaniowa sprzeczna
 forma różniczkowa – rodzaj funkcji w matematyce
 forma preneksowa
 forma Killinga
 forma – odwzorowanie w ciało liczbowe
 liniowa – odwzorowanie przestrzeni liniowej w ciało nad którym ją zbudowano,
 półtoraliniowa – odwzorowanie kwadratu przestrzeni liniowej w ciało, nad którym ją zbudowano, liniowe ze względu na jedną zmienną, antyliniowe na drugą,
 dwuliniowa – odwzorowanie kwadratu przestrzeni liniowej w ciało, nad którym ją zbudowano,
 wieloliniowa – odwzorowanie produktu przestrzeni liniowej w ciało, nad którym ją zbudowano

Językoznawstwo 
 forma przejściowa
 forma słownikowa
 forma języka
 forma językowa

Poligrafia 
 forma drukowa
 forma kopiowa

Inne 
 forma – w biologii jedna z kategorii systematycznych
 forma czynności prawnej – w prawie
 forma prawna przedsiębiorstwa lub forma prowadzenia działalności gospodarczej
 forma mezo – w chemii
 forma substancjalna – w filozofii
 formy ukształtowania terenu – w geografii
 forma odlewnicza – w metalurgii
 forma do pieczenia

Przypisy